El término Alcanadre se puede referir a:

Alcanadre, localidad de la La Rioja, España.
Alcanadre, río de Huesca, España.